Тотьмянин — фамилия; имеет женскую форму Тотьмянина.
 Тотьмянин, Иван Михайлович (1915—1982) — советский партийный и государственный деятель.
 Тотьмянина, Татьяна Ивановна (род. 1981) — российская фигуристка, олимпийская чемпионка в парном катании.